Schweinemarkt steht für 

 Schweinemarkt (Brackwede), Volksfest in Brackwede
 Schweinemarkt (Hamburg), ehemaliger Platz in Hamburg
 Schweinemarkt (Schwerin), Platz in Schwerin